Antenore ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Antenore Cuel, italienischer Skilangläufer

Sonstiges:

 Editrice Antenore, ein italienischer Verlag